Pak Nam-Chol (Hanja: 朴男哲,em coreano: 박남철, 2 de julho de 1985) é um futebolista norte-coreano que atua como meia, Atualmente defende o Sisaket FC, emprestado pelo Muangthong United.

Ligações externas
Perfil em Fifa.com 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway

Futebolistas da Coreia do Norte
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010